Dirinaria — рід грибів родини Caliciaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Dirinaria відносять 44 видів:

Примітки

Джерела 
 Clements, F.E. 1909. The genera of Fungi. :1-227 - P.84

Роди грибів
Леканороміцети